Юрий Якушев:
 Якушев, Юрий Александрович (род. 1962) — казахстанский актёр. 
 Якушев, Юрий Алексеевич (1943—2011) — музыкант, композитор, аранжировщик.